Przyborze ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Przyborze (Brzeźnica), deutsch Neudorf, Ort in der Gmina Brzeźnica in der Woiwodschaft Lebus
 Przyborze (Kołczygłowy), deutsch Lindenbusch, Ort in der Gmina Kołczygłowy in der Woiwodschaft Pommern
 Przyborze (Łobez), deutsch Piepenhagen, Ort in der Gmina Łobez in der Woiwodschaft Westpommern